Това е списъкът с епизоди на сериала „Батман от бъдещето“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и България.

Сезон 1

Сезон 2

Сезон 3 

Батман от бъдещето